Zware Jongens (Disney), de fictieve misdadigers uit de avonturen van Donald Duck
Zware Jongens (artiesten), het artiestenduo Fokko Dam en Arie Kuipers
Zware jongens (film), een Vlaamse komische film uit 1984
Zware Jongens (televisieprogramma), een televisieprogramma uitgezonden door de Vlaamse televisiezender 2BE